Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Daten aller 14 bisher bekannten natürlichen Satelliten des Neptuns.

Die wichtigsten Daten der Neptunmonde

Legende zur nachfolgenden Tabelle 

Eine Bahnneigung von über 90 ° bedeutet, dass der Satellit den Neptun retrograd umkreist. In der Regel bewegen sich Monde prograd, d. h. im gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.

Tabelle

Diagramm 

Das nebenstehende Diagramm zeigt horizontal die Bahnhalbachsen (Abszịsse, in Mio. km) der Neptunmonde und vertikal ihre Bahnneigung (Ordinate, in Grad): Die Kreisgrößen zeigen nichtmaßstäblich zu den Bahnelementen die relativen Mondradien. Die horizontalen Linien stellen den Bereich zwischen Perihel und Aphel der jeweiligen Mondumlaufbahn dar.

Siehe auch 
 Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten
 Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde

Weblinks

Einzelnachweise 

Neptunmonde
!